Била може бити:

 Била (река), лева притока Лашве у БиХ
 Била (Ливно), насељено место у општини Ливно, Федерација БиХ, БиХ
 Била (Витез), насељено место у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ
 Била (Либерец), насељено место у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Била (Фридек-Мистек), насељено место у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република